Der Begriff Allgemeinheit kann sich beziehen auf

 die gesamte Gesellschaft (Soziologie);
 die Gesamtheit der Bürger
 die Öffentlichkeit

 als Substantiv zu „allgemein“, siehe gemein

 in der formalen Logik als Adjektiv für die Allgemeingültigkeit
 in der Philosophie als Wortform zu Allgemeines und Einzelnes
 im Rechtswesen innerhalb von Schutzvorschriften – z. B. im Urheberrecht

Siehe auch:
 Generik

cs:Generalizace
en:Generalization
eo:Konceptado
es:Generalización
et:Üldisus
he:הכללה (מתמטיקה)
ia:Conceptuation
id:Generalisasi
it:Generalizzazione
ka:განზოგადება
pl:Uogólnienie
pt:Generalização
ru:Обобщение понятий
sr:Генерализација
sv:Generalisering
uk:Узагальнення
zh:广义化